Рима Факих (, род. 22 сентября 1985 года) — победительница конкурса Мисс США 2010 года.

Биография 
Факих родилась в Срифе, маленьком городке в Южном Ливане в семье шиитов. У неё есть сестра и два брата. В детстве она жила в Сук эль Гарбе и посещала школу Святой Риты возле Бейрута. В 1993 году её родители Хуссейн и Надя Факих из-за гражданской войны в Ливане переехали в Нью-Йорк, где её отец открыл ресторан. Там Факих посещала начальную школу Сент Джонс, а позже католическую школу в Квинсе. В Нью-Йорке её семья постоянно подвергалась нападкам и вандализма в связи с событиями на Ближнем Востоке, а после теракта 11 сентября 2001 года им пришлось закрыть ресторан. В 2003 году она вместе с семьёй переехали в Дирборн, штат Мичиган, где проживало большое арабо-американское сообщество. Там она окончила муниципальный колледж Генри Форда и поступила в Мичиганский университет в Диброне, где стала изучать экономику и менеджмент, а позже планировала окончить юридическую школу. До участие в конкурсе Мисс США она работала в детройтском медицинском центре.

Конкурсы красоты 
Факих впервые приняла участие в конкурсе красоты в возрасте 19 лет, заняв четвёртое место в конкурсе Мисс округа Уэйн — предварительного конкурса Мисс Мичиган. Также она приняла участие в трёх небольших международных конкурсах красоты.

Мисс эмигрантов из Ливана 

В 2008 году Факих была выбрана, чтобы представлять Мичиган на конкурсе Мисс эмигрантов из Ливана. Это мероприятие является частью конкурса Мисс Ливан и в нём могут принять участие девушки из Ливана или имеющих ливанские корни, но проживающие в других странах в ливанских сообществах. Факих заняла третье место в конкурсе, проходившем 13 августа в Ботроне Ливан, уступив Карине Эль Каддисси из Бразилии и Джессике Кахафти из Австралии.

Мисс США 
19 сентября 2009 года она стала победительницей Мисс Мичиган. В мае 2010 года она представила Мичиган на конкурсе Мисс США, проходившем в Planet Hollywood Resort and Casino в Лас-Вегасе. 16 мая 2010 года она выиграла титул Мисс США.

Мисс Вселенная 
Как обладательница титула Мисс США, Факих представляла свою страну на конкурсе красоты Мисс Вселенная 2010, проходившем в 23 августа в Лас-Вегасе в «Мандалай-Бэй». В конкурсе Факих не удалось попасть в полуфинал, таким образом она стала первой представительницей США с 2002 года, которая не заняла никакого места в Мисс Вселенная.

Личная жизнь 
В апреле 2016 года, перешла из ислама в католичество, чтобы выйти замуж за музыкального продюсера маронита Вассим Салиби. Салиби руководитель канадского певца The Weeknd. Свадьба прошла 15 мая 2016 года. В феврале 2017 году у пары родился первый ребёнок — дочь Рима младшая. 29 марта 2018 года Рима родила сына, которого назвали Джозефа.

Примечания

Ссылки 

  Official Rima Fakih Website
 Miss Michigan USA official website
 Rima Fakih’s blog 
 
 «Full List Of Contestants For USA Network’s WWE Tough Enough». WrestleHeat.com

Мисс США
Фотомодели США
Участницы конкурса «Мисс Вселенная»
Родившиеся в Ливане
Выпускники Мичиганского университета в Дирборне